Il mistero di Edwin Drood (The Mystery of Edwin Drood) – romanzo di Charles Dickens pubblicato postumo nel 1870

Cinema 
 The Mystery of Edwin Drood – film del 1909 diretto da Arthur Gilbert
 The Mystery of Edwin Drood – film del 1914 diretto da Herbert Blaché e Tom Terriss
 Mystery of Edwin Drood – film del 1935 diretto da Stuart Walker
 The Mystery of Edwin Drood – film del 1993 diretto da Timothy Forder

Teatro 
 The Mystery of Edwin Drood – musical con musica parole e libretto di Rupert Holmes, tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens

Televisione 
 The Mystery of Edwin Drood – miniserie televisiva britannica diretta da Mark Lawton andata in onda nel 1960
 The Mystery of Edwin Drood – miniserie televisiva britannica diretta da Diarmuid Lawrence trasmessa da BBC Two nel 2012